

Principais aviadores 

Aviadores de diversas nacionalidades que contribuíram para desenvolvimento da aviação mundial, civil e militar:

A

 Ada Rogato
 Alberto Santos Dumont
 Albert Plesman
 Alvin M. Johnston
 Amelia Earhart
 Amelie Beese
 Amy Johnson
 André Almeida Rodrigues
 Anésia Pinheiro Machado
 Anthony Fokker
 Antoine de Saint-Exupéry
 Arthur Whitten Brown

B

 Benito Augusto
 Bernt Balchen
 Bert Hinkler
 Beryl Markham
 Bessie Coleman
 B.H. DeLay
 Billy Mitchell
 Bob Hoover
 Burt Rutan

C

 Claudius Dornier
 Charles Kingsford Smith
 Charles Lindbergh
 Charles Nungesser
 Chuck Yeager

D

 Daniel Castelhano
 Dick Rutan
 Dieudonné Costes
 Dimitri Sensaud de Lavaud
 Don Cameron
 Donald Douglas
 Doru Davidovici

E

 Edu Chaves
 Elrey Jeppesen
 Erich Hartmann
 Erich Warsitz
 Ernest K. Gann
 Ernst Heinkel
 Euclides Pinto Martins
 Eugene Ely

F

 Francesco de Pinedo
 Francois Coli
 Frank Courtney
 Frank Whittle

G

 Gabriel Voisin
 Gago Coutinho
 Geoffrey de Havilland
 George Cayley
 Glenn Hammond Curtiss
 Gustave Whitehead
H

 Hanna Reitsch
 Henri Coandă
 Henry Coxwell
 Henry Farman
 Herberts Cukurs
 Hezarfen Ahmet Celebi
 Howard Hughes
 Hubert Julian
 Hugo Junkers

I

 Igor Sikorsky
 Irmãos Horten
 Irmãos Robert
 Irmãos Wright
 Italo Balbo

J

 Jacques Balsan
 Jacques-Étienne Montgolfier
 Jacqueline Auriol
 Jacqueline Cochran
 James Mollison
 Jean Batten
 Jean Mermoz
 Jeana Yeager
 Jean-Pierre Blanchard
 Jimmy Doolittle
 João Bottene
 João Ribeiro de Barros
 John Alcock
 John Nicolaas Block
 José Costa
 Joseph-Michel Montgolfier
 Juan de La Cierva y Codorniu
 Júlio César Ribeiro de Souza

K

 Katherine Stinson
 Kurt Tank

L

 Louis Blériot
 Louise Thaden

M

 Manfred von Richthofen
 Margaret Ringenberg
 Marlon Green
 Mathias Rust
 Melitta Schenk von Stauffenberg
 Mike Melvill
 Miles Browning
 Milo Burcham

O

 Ormer Locklear
 Otto Lilienthal
 Octave Chanute

P

 Patty Wagstaff
 Paul Mantz
 Per Lindstrand
 Percy Pilcher
 Paulo Afonso Pizzato

R

 Ramon Franco
 Ricardo Kirk
 Richard Bach
 Richard Byrd
 Richard Pearse
 Roland Garros
 Russel Merrill
 Ruth Law

S

 S. A. Andrée
 Sacadura Cabral
 Sheila Scott
 Sir Alan Cobham
 Sir Francis Chichester
 Sir Ross Smith
 Sir Thomas Sopwith
 Steve Fossett

T

 Teresa De Marzo
 The Marquess of Douglas and Clydesdale
 Tony LeVier
 Traian Vuia

W

 Wiley Post
 William E. Boeing
 Willy Messerschmitt
 Wop May

Profissões da aviação
Pilotos